Mikaelsen ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Mikaelsen (* 1952), bolivianisch-amerikanischer Schriftsteller
 Dines Mikaelsen (* 1977), grönländischer Politiker (Siumut) 
 Vittus Mikaelsen (1951–2017), grönländischer Politiker (Siumut)

Siehe auch:

 Michaelsen
 Mikkelsen